Il termine Cordillera Oriental (letteralmente "cordigliera orientale") è un toponimo spagnolo che può riferirsi a diverse catene montuose:

 Cordillera Oriental (Argentina)
 Cordillera Oriental (Bolivia)
 Cordillera Oriental (Colombia)
 Cordillera Oriental (Perú)
 Cordillera Oriental (Ecuador)